Die Grafschaft Holstein-Pinneberg existierte von 1290 bis 1640.

Entstehung der Grafschaft 
Holstein-Pinneberg war ein kleines Territorium, das 1290 nach dem Tod Gerhards I. bei die Teilung der Grafschaft Holstein-Itzehoe an Gerhards dritten Sohn Adolf VI. fiel. So entstand die Pinneberger Linie der Grafen von Schauenburg und Holstein, die Holstein-Pinneberg oder Holstein-Schauenburg genannt wurde. Die Schauenburger (an der Weser später Schaumburger genannt) herrschten über die Grafschaft Schaumburg und über Holstein-Pinneberg, zu dem auch ein Teil der Stadt Hamburg gehörte.

Burg und Schloss 
Wenn sich die Schaumburger Grafen in ihren Holsteiner Besitztümern aufhielten, was relativ selten vorkam, residierten sie in der Burg Pinneberg. Die Burg lag in einer Schleife der Pinnau nahe dem Zusammenfluss mit der Mühlenau. 1472 wurde sie durch ein Renaissanceschloss ersetzt, das man einige hundert Meter südöstlich errichtete. Nachdem es den Dreißigjährigen Krieg ohne großen Schaden überstanden hatte, brannten es schwedische Truppen 1658 im Zweiten Nordischen Krieg nieder. Ein Wiederaufbau verzögerte sich, auch weil es seine Funktion als Niederlassung der Schaumburger Grafen verloren hatte. Die nun für die Verwaltung zuständigen Landdroste wohnten im Ort Pinneberg, später in der dort 1765–67 erbauten Drostei Pinneberg. 1720 riss man das Schloss endgültig ab.

Untergang 
Nach dem Aussterben der Schaumburger 1640 (die anderen Linien in Holstein waren bereits bis 1459 ausgestorben) wurde die Grafschaft Schaumburg aufgeteilt und die Grafschaft Holstein-Pinneberg wurde zwischen den Erben aus dem Haus Oldenburg, dem dänischen König und dem Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf, geteilt. Aus dem nördlichen, Gottorfer Drittel wurde 1650 die Grafschaft Rantzau gebildet. Der südliche Teil wurde als Herrschaft Pinneberg dem mittlerweile von einer Grafschaft zum Herzogtum aufgewerteten Herzogtum Holstein angegliedert.

Grafen von Holstein-Pinneberg 

Folgende Grafen herrschten über Schaumburg und Holstein-Pinneberg:

 1290–1315 Adolf VI. (* 1256, † 1315)
 1315–1353 Adolf VII. (* 1297; † 1353)
 1353–1370 Adolf VIII. († 1370)
 1370–1404 Otto I. († 1404)
 1404–1426 Adolf IX. (* 1375; † 1426)
 1426–1464 Otto II. (* 1400, † 1464)
 1464–1474 Adolf X. (* 1419, † 1474)
 1474–1492 Erich (* 1420, † 1492)
 1492–1510 Otto III. (* 1426, † 1510)
 1510–1526 Antonius (* 1439, † 1526)
 1526–1527 Johann IV. (* 1449, † 1527)
 1527–1531 Jobst I. (* 1483, † 1531)
 1531–1544 Adolf XIII. (* 1511, † 1556), Erzbischof von Köln 1547–1556 als Adolf III.
 1531–1581 Jobst II. (* 1520, † 1581)
 1533–1576 Otto IV. (* 1517, † 1576), Fürstbischof von Hildesheim 1531–1537 als Otto III.
 1576–1601 Adolf XI. (* 1547, † 1601)
 1601–1622 Ernst (* 1569, † 1622)
 1622–1635 Jobst Hermann (* 1593, † 1635), Edler Herr von Gemen
 1635–1640 Otto V. (* 1614, † 1640), Edler Herr von Gemen

Literatur 
 Carsten Porskrog Rasmussen, Elke Imberger, Dieter Lohmeier, Ingwer Momsen (Hrsg.): Die Fürsten des Landes. Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg. Wachholtz, Neumünster 2008, ISBN 978-3-529-02606-5.

Einzelnachweise 

Reichsgrafschaft
!HolsteinPinneberg
Historisches Territorium (Niedersachsen)
Linie eines Adelsgeschlechts
 HolsteinPinneberg
Holstein